Новак Ђоковић је освојио титулу. У финалу је савладао Николаса Масуа са 7:6(5), 6:4.

Носиоци 

  Гиљермо Корија (полуфинале) 
  Пол-Анри Матје (друго коло) 
  Новак Ђоковић (победник)
  Николас Масу ''(финале) 

<li>  Карлос Моја (четвртфинале) 
<li>  Алберто Мартин (четвртфинале) 
<li>  Данијеле Брачиали (друго коло)
<li>  Жилијен Бенето (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Холандије у тенису 2006.
Отворено првенство Холандије у тенису — мушкарци појединачно